Alexander McLean ou MacLean ou Maclean peut désigner :

 Alexander McLean (1793-1875), homme politique de la Province du Canada ;
  (1824-1862), administrateur colonial de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Alexander Kenneth Maclean (1869-1942), homme politique canadien de Nouvelle-Écosse ;
  (1879-1917), joueur écossais de football ;
 Alexander Neil McLean (1885-1967), homme d'affaires et sénateur canadien ;
  (né en 1947), photographe américain ;
 Alexander Robert McLean (né en 1950), rameur olympique néo-zélandais ;
 Alexander James McLean (né en 1978), chanteur américain ;
  (né en 1985), activiste et humanitaire britannique.

Voir aussi 
  (né en 1975), musicien et chercheur britannique